Nisz – stacja kolejowa w Nisz, w okręgu niszawskim, w Serbii. Znajdują się tu 3 perony.

Stacje i przystanki kolejowe w Serbii
stacja kolejowa